Desterrense – abitanti di Desterro de Entre Rios
Desterrense – abitanti di Desterro